Wareolestes is een geslacht van uitgestorven zoogdiervormen uit de rotsen uit het Midden-Jura (Bathonien) van Engeland en Schotland. Het was oorspronkelijk bekend van geïsoleerde tanden uit Engeland, voordat een meer complete kaak met tanden werd gevonden in de Kilmaluag-formatie van Skye, Schotland.

Etymologie 
Wareolestes rex werd benoemd door Eric Freeman, die het noemde naar dr. Martin Ware als erkenning voor deze belangrijke bijdrage aan het succesvolle werk van Freeman. Het tweede deel van de geslachtsnaam, lestes, komt van het Grieks voor 'bandiet'. De soortaanduiding rex, Latijn voor 'koning', is zowel een erkenning van de relatief grote omvang van deze zoogdiervorm uit het Mesozoïcum als een woordspeling op de naam van de heer E.J. King.

Ontdekking 
Wareolestes rex werd voor het eerst gevonden in en genoemd naar de Forest Marbleformatie van Kirtlington, Oxfordshire, Engeland. Het holotype is een enkele kies, oorspronkelijk beschreven als een ondermolaar, maar later werd beweerd dat het een bovenmolaar was. In de daaropvolgende jaren werden er nog maar een paar losse tanden gevonden op dezelfde plek.

In 2017 werd een meer complete Wareolestes teruggevonden op het eiland Skye in Schotland. Dit fossiel was een bijna volledige onderkaak, met enkele blijvende volwassen tanden en verschillende ononderbroken volwassen tanden die nog in de kaak zaten, zoals onthuld door microCT-scanning. Dit fossiel bevestigde ook de oorspronkelijke interpretatie van de holotype tand als een lagere molaar.

Biologie 
Het Schotse fossiel Wareolestes, een onderkaak had drie permanente volwassen kiezen en verschillende ononderbroken volwassen premolaren nog in de kaak onder de tandvleesrand. Dit toont aan dat Wareolestes zijn tanden verving op de moderne zoogdiermanier (diphyodontie), een belangrijke stap in de evolutie van echte zoogdierkenmerken. Het suggereert ook dat Wareolestes melk produceerde om zijn jongen te voeden. Dit komt omdat diphyodontie wordt geassocieerd met het vervangen van kleinere 'melktanden', aanwezig wanneer een dier jong is en snel groeit (en wordt gevoed met melk), met grotere volwassen tanden waarmee het volwassen voedsel kan verwerken en kan worden gespeend.

De omgeving waarin Wareolestes wordt gevonden is brak en laguneachtig. Deze lagunes werden bevolkt door krokodillen, schildpadden en basale squamaten en salamanders.

Classificatie 
Wareolestes is een zoogdiervorm, maar het was geen echt zoogdier of zoogdier uit de kroongroep. Dit komt omdat het, als morganucodontide, waarschijnlijk zowel het kaakgewricht van zoogdieren als dat van niet-zoogdieren behield, en ook de postdentaire botten. Het behoort tot de orde Morganucodonta en de familie Megazostrodontidae. Mammaliaformen worden in de volksmond vaak zoogdieren genoemd, hoewel dit door paleontologen niet als technisch correct wordt beschouwd. Ze worden ook vaak stamzoogdieren of Mesozoïsche zoogdieren genoemd.

Fylogenie 

Uitgestorven chordadieren